Runda GP3 na torze Silverstone Circuit – trzecia runda mistrzostw serii GP3 w sezonie 2015.

Lista startowa

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Wyścig 1

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 5
| Marvin Kirchhöfer
| 1-20
|align="center"| 20
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Wyścig 2

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 14
| Kevin Ceccon
| 1-15
|align="center"| 15
|-
|align="center"| 22
| Ralph Boschung
| 1
|align="center"| 0
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Zespoły

Serie towarzyszące

Formuła 1

Seria GP2

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów serii GP3
2015 w Wielkiej Brytanii
2015 w GP3